Pongrácz József (1778–1856) római katolikus plébános, író, műfordító
 Pongrácz József (1885–1963) könyvtáros, református akadémiai tanár, teológiai író
 Pongrácz József (1886–1957) magyar királyi vezérőrnagy
 Pongrácz József (1889–?) olimpikon birkózó
 Pongrácz József (1944–2021) gyógyszerész, országgyűlési képviselő